Een verkeersweg:
N236 (België)
N236 (Nederland), zie Provinciale weg 236
N-236 (Spanje)
N236 (Zwitserland)